VTR peut signifier :

 VTR GlobalCom SA, une entreprise chilienne
 VTR (Véhicule de Tourisme Racing), abréviation, déposée par Citroën, représentant une finition de certains de ses modèles
 VTR Video Tape Recorder
 VTR-F (Firestorm), VTR-SP1 et VTR-SP2 sont trois modèles de moto de la marque Honda
 Valeur toxicologique de référence.